Arian Asllani, noto come Action Bronson – rapper e cuoco statunitense di origini albanesi
 Klodian Asllani – ex calciatore albanese
 Kosovare Asllani – calciatrice svedese
 Kristjan Asllani – calciatore albanese
 Mersim Asllani – calciatore svizzero naturalizzato kosovaro